Physella propinqua är en snäckart som först beskrevs av Tryon 1865.  Physella propinqua ingår i släktet Physella och familjen blåssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Blåssnäckor
propinqua